Guffroy est un patronyme francophone principalement porté dans le Nord-Pas-de-Calais et en Belgique ; étymologiquement, il peut signifier « fils de Geoffroy », mais selon certaines sources, il pourrait dériver du nom de baptême germanique Gutifried (de gut, bon, et Frid, forme courte de Frieden, paix, littéralement « bonne paix ») ; selon d'autres  sources encore, le patronyme sous sa forme actuelle serait une variante du prénom germanique Wigfried (de Wig, combat, et de Frid/Frieden, paix, littéralement « combat pour la paix », par oxymore).

Personnalités portant ce patronyme 
 Armand-Joseph Guffroy (1742-1801), homme politique et révolutionnaire français ;
 Marie Coralie Guffroy, après son mariage Coralie Geoffroy (1842-après 1905), comédienne et chanteuse française ;
 Pierre Guffroy (1926-2010), chef décorateur français pour le cinéma ;
 Alain Guffroy (1956-), chef décorateur français ;
 Paul Guffroy (1978-), joueur français de rugby à XV ;
 Guillaume Guffroy (1985-), athlète français.

Voir aussi

Notes et références 

Patronyme picard